Юрай Калницкий (; род. 21 февраля 1951) — словацкий , , .

Окончил философский факультет Братиславского университета, специалист по проблемам образования. Автор девяти монографий (главным образом, по профессиональному образованию и переподготовке кадров). В 2001—2002 руководитель Отдела международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства образования Словакии. С 2002 г. директор Словацкого института в Москве — советник по культуре Посольства Словакии в РФ. Автор стихотворных сборников «Лён» (, 1981), «Долина пчёл» (, 2001), «Молитва с тобой» (, 2003, с параллельным текстом на русском языке); отдельным изданием (на словацком и в русском переводе) вышел также кинорассказ «Сибирский Кихот и шкуродеры» (, 2003). В 2012 году издал Антологию русской поэзии в собственных переводах (Antologia ruskej poezie. Editor a prekladatel Juraj Kalnicky. Ostrava, 2012. /ISBN 978-80-7329-308-6/).

Ссылки 
 Авторская страница

Википедия:Биографии современников
Словацкие поэты